Microsoft Lync (anteriormente Microsoft Office Communicator) é um cliente de mensagens instantâneas utilizado com o Microsoft Lync Server, que serve de substituto para o Windows Messenger em ambientes corporativos e empresas. Atualmente a Microsoft fornece o Microsoft Lync 2010, que foi antecedido pelo Office Communicator 2007 R2. Este último foi lançado em outubro de 2007.

Ligações externas 
 

Microsoft Office
Mensageiros instantâneos para Windows
Programas descontinuados pela Microsoft